Showa est le nom de plusieurs lieux, époques, personnes et objets au Japon :

 L',  du Japon, connu en Occident par son nom personnel, .
 L'entreprise japonaise, Showa Corporation.
 L'album Shōwa du groupe japonais The Gerogerigegege.

 L'histoire du Japon comprend plusieurs  :
 l' ;
 l' ;
 l'.

 Lieux japonais :
 Shōwa, un bourg de la préfecture de Yamanashi ;
 Shōwa, un village de la préfecture de Fukushima ;
 Shōwa, un village de la préfecture de Gunma ;
 Shōwa, un ancien bourg de la préfecture d'Akita faisant aujourd'hui partie de la ville de Katagami ;
 Shōwa, un ancien bourg de Tokyo faisant aujourd'hui partie de la ville d'Akishima ;
 Shōwa-ku, un arrondissement de Nagoya dans la préfecture d'Aichi ;
 base antarctique Shōwa, un centre de recherche japonais situé en Antarctique.

 Institutions éducationnelles japonaises :
 Showa University à Tokyo ;
 Showa Women's University à Tokyo ;
  à Tokyo ;
  à Atsugi, préfecture de Kanagawa.

Homonymie de toponyme